Dashti Hawlere (Benselawa) (kurdiska  قه‌زای ده‌شتی هه‌ولێر,, arabiska قضاء سهل أربيل) är en stad i Irakiska Kurdistan i provinsen Arbil, cirka 7 kilometer öster om staden Arbil.

Externa länkar

  Provinsen Arbil (kurdiska)

Orter i Arbil